Міста Палестини.

У Палестині налічується понад 30 міст із населенням більше 10 тисяч мешканців. 1 місто має населення понад 500 тисяч, 6 міст мають населення 100-500 тисяч, 6 міст - 50 - 100 тисяч, 10 міст - 25-50 тисяч.
Нижче перелічено 10 найбільших міст

Примітки

Джерела 
 2007 Census Final Results-Summary

Палестина

Списки:Палестина